Ergé peut désigner :
 Ergé, divinité du Panthéon pyrénéen
 Ergé, chien de Jacques Prévert, Satrape du Collège de 'Pataphysique
 Ergé Hemm, alias de l'écrivain Robert Georges Debeurre
 Le mont Ergé sur la commune de Hautaget, nommé en l'honneur du dieu Ergé
 Mta Erge, montagne de Géorgie
 Les éditions Ergé

Prénom 
Ergé est un prénom turc notamment porté par le nageur Erge Gezmis